Smedby (Kalmar)
 Smedby (Norrköping)
 Smedby (Öland)
 Smedby (Upplands Väsby)